Asai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tatiane Asai
 Yasuhiro Asai